N'Tompira peut désigner :
 N'Tompira, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 N'Tompira, la localité située dans le département de Périgban au Burkina Faso